Staro Selo je lahko:
 Staro selo, naselje v Občini Kobarid (Slovenija)
Staro Selo Topusko (Hrvaška)
 Staro Selo, Glamoč (Bosna in Hercegovina)
 Staro Selo, Jagodina (Srbija)
 Staro Selo, Prokuplje (Srbija)
 Staro Selo, Sisak (Hrvaška)
 Staro Selo, Otočac (Hrvaška)
 Staro Selo, Velika Plana (Srbija)
 Staro Selo, Črna gora
Staro selo (muzej na prostem) v Kumrovcu (Hrvaško Zagorje)
Staro Selo Rok (Hrvaška)

Glej tudi 

 Selo
 Novo Selo (razločitev)